Nacionalismo Afrikaner ( ) é uma ideologia política que nasceu no final do século XIX entre os africanos da África do Sul. Foi imensamente influenciado pelo sentimento anti-britânico que se fortaleceu entre os africâners, especialmente por causa da guerra dos boêres. Segundo o historiador T. Dunbar Moodie, o nacionalismo africâner poderia ser descrito como uma espécie de religião civil que combinava a história dos afrikaners, a língua formalizada (afrikaans) e o calvinismo afrikaner como elementos-chave. Um grande defensor da ideologia foi a organização secreta Broederbond e o Partido Nacional que governou o país de 1948 a 1994. Outras organizações alinhadas com a ideologia nacionalista Afrikaner são a Federação de Organizações Culturais Afrikaans ( Afrikaan : Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, FAK), o Instituto de Educação Nacional Cristã e a Associação de Proteção aos Trabalhadores Brancos.

Formulando a ideologia 
Um dos primeiros representantes do nacionalismo Afrikaner foi um ministro ordenado, Stephen Du Toit (1847–1911) da Igreja Reformada Holandesa, que se tornou um dos membros fundadores (1881) do Afrikaner Bond, bem como editor do jornal Die Afrikaanse Patriot jornal  (fundado em 1876). Em seus escritos, Du Toit apresentou a noção de que os afrikaners eram uma nacionalidade distinta com uma pátria (África do Sul) e sua própria língua (Afrikaans) e que o destino do volk  (povo) era governar a África do Sul.

Igreja Reformada Holandesa 

A religião, especialmente o calvinismo Afrikaner, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do nacionalismo Afrikaner e, consequentemente, na ideologia do apartheid. As Igrejas Reformadas Holandesas da África do Sul engajaram-se ao longo do século XVIII em uma batalha constante contra o modernismo e a modernidade. Eles se alinharam com as visões conservadoras de Abraham Kuyper (1837–1920), que enfatizou a autoridade de Deus sobre esferas separadas da criação. Essas esferas (por exemplo: nações históricas) deveriam ser preservadas e protegidas do liberalismo e das ideologias revolucionárias. Kuyper também rejeitou o Iluminismo com sua ênfase na racionalidade e individualidade humanas e pensou que ele havia conduzido aos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade da Revolução Francesa . Em sua opinião, todas essas idéias desafiavam a autoridade de Deus. Teólogos Afrikaner trabalharam a partir dessa fundação e definiram várias esferas políticas, econômicas e culturais que tiveram seus destinos separados e independentes.  A história do Afrikaner também foi reinterpretada por meio de uma ideologia nacionalista-cristã. Paul Kruger, presidente do Transvaal de 1883 a 1902 e membro fundador da Gereformeerde Kerke van Zuid-Afrika ou "Igreja Dopper", referiu-se a uma "história sagrada" com o volk como o povo escolhido, onde ocorreu a Grande Jornada do A década de 1830 foi vista como o Êxodo do domínio britânico no Cabo para a Terra Prometida das Repúblicas Bôeres .

Nacionalismo Afrikaner secular 
Durante as décadas de 1930 e 1940, muitos intelectuais participaram da formulação teórica do nacionalismo afrikaner. Nicolaas Johannes Diederichs, que mais tarde (1975-1978) se tornou o presidente da África do Sul, formulou a ideologia nacionalista Afrikaner em seu livro de 1936 "Nationalism as a Worldview and Its Relationship to Internationalism" (em tradução do inglês: o nacionalismo mundialmente e sua relação com o internacionalismo) por meio da teologia kuyperiana. De acordo com Diederichs, Deus criou as nações e essas nações tinham o direito ordenado por Deus de existir como entidades separadas. Portanto, os africâners poderiam recusar uma África do Sul "projetada pelos britânicos", na qual coexistiriam com outros grupos étnicos como uma minoria.  Geoffrey Cronje desenvolveu ainda mais essas ideias e argumentou que, enquanto o africâner existisse como uma minoria em um ambiente racial e culturalmente diferente, eles não poderiam permitir que a maioria negra se desenvolvesse econômica ou politicamente, uma vez que isso levaria à dominação negra. Ele reconheceu isso como injusto e anticristão e como uma solução oferecida pela segregação total, ou seja , o apartheid, entre negros e brancos.

A intelectualidade nacionalista Afrikaner, junto com o Partido Nacional e o Broederbond, acabou formulando uma política nacionalista radical que rejeitava a hegemonia britânica na economia e na política, bem como os mengelmoes étnicos induzido pelo transporte de trabalhadores migrantes negros pelo país . Eles propuseram como solução a reordenação drástica do mapa demográfico sul-africano com uma República Afrikaner dominante não influenciada pelo imperialismo britânico. No entanto, por causa da oposição da classe média urbana, eles não propunham um retorno ao pastoralismo boer conservador e pré-moderno.

Nacionalismo Afrikaner e raça 
Inicialmente, durante o século XIX, a posição da Igreja Reformada Holandesa sobre a questão nacionalista era mais pragmática do que ideológica e, por exemplo, na África do Sul, a segregação racial foi aceita  como forma harmoniosa de administrar uma comunidade heterogênea. A depressão económica na África do Sul entre 1905 e 1909 mudou esta atitude quando surgiu um novo grupo de "brancos pobres", na sua maioria africanos. Em 1939, a segregação racial havia se tornado um dogma da igreja:

 “A política de segregação defendida pelo Afrikaner e a sua Igreja é a sagrada vocação da Igreja para cuidar dos milhares de brancos pobres nas cidades que lutam uma batalha perdida no mundo econômico atual. . . A aplicação da segregação levará, além disso, à criação de cidades saudáveis separadas para os não-brancos, onde eles poderão se desenvolver segundo suas próprias linhas, estabelecer suas próprias instituições e, posteriormente, governar-se sob a tutela dos brancos "

O estado Afrikaner como uma civilização cristã, portanto, tinha o alegado direito divino de permanecer separado e governar as nações "pagãs" vizinhas.

Nacionalismo Afrikaner e Nacional Socialismo 
O nacionalismo afrikaner e o nazismo tinham raízes comuns no religio-nacionalismo e no pan-germanismo e, portanto, os elementos racistas de ambos os movimentos puderam ser assimilados. Por exemplo, a crítica Afrikaner ao sistema capitalista no período entre guerras foi bastante anti-semita .  Muitos  Nacionalistas africânderes também viam um governo forte nas linhas nazistas-alemãs  conforme necessário para proteger a nação ( volk) . Pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), esses sentimentos levaram ao surgimento de vários grupos pró-nazistas  Organizações nacionalistas Afrikaner, como o Ossewabrandwag (fundado em fevereiro de 1939) e sua ala paramilitar Stormjaers .

Política nacionalista Afrikaner 

JBM Hertzog liderou o Partido Nacional nas eleições de 1915 e 1920 sob o lema "África do Sul primeiro" para criar uma África do Sul independente da influência britânica.  Nas eleições de 1924, ele derrotou o Partido Sul-Africano liderado por Jan Smuts, depois que Smuts usou a força para acabar com a Revolta Rand dos mineiros brancos em 1922, e permaneceu no poder por 15 anos em um governo de coalizão com o Partido Trabalhista . Durante seu reinado, ele promoveu firmemente o nacionalismo Afrikaner enquanto aprofundava a segregação racial no país.

Broederbond 
Durante a década de 1930, um grupo de membros do grupo denominado "Broederbond" (do africâner para vínculo dos irmãos) moldou a ideologia nacionalista Afrikaner, tentando criar uma identidade "nacionalista-cristã" comum para todos os brancos, africanos que falavam sul-africanos, bem como introduzindo a ideia do Volkskapitalisme (capitalismo popular) que tentava assumir o controle do sistema econômico estrangeiro "britânico" ou "judeu" e adaptá-lo ao caráter nacional do Afrikaner. O Volkskapitalisme (em traduação literal, capitalismo do povo) se esforçou para melhorar as condições econômicas dos afrikaners que, em geral, na época, eram menos abastados do que os brancos de língua inglesa na África do Sul. Na prática, o programa consistia na utilização de capital Afrikaner em negócios Afrikaner novos e existentes. Embora o volkskapitalisme tenha conseguido desenvolver alguns negócios africânderes, como Sanlam e Volkskas, em gigantes corporativos que ainda têm um papel central na economia sul-africana, em última análise, os benefícios econômicos para a maioria dos africanos pobres foram escassos.

Apesar dos esforços dos ativistas de Broederbond para "Afrikanerizar" a África do Sul, a compreensão dessa nova identidade cristã nacionalista Afrikaner foi lenta e sem entusiasmo. De acordo com estudos eleitorais, a maioria do grupo-alvo (brancos, sul-africanos que falam Afrikaans) não votou no Partido Nacional Nacionalista Afrikaner até o início dos anos 1960.

Mídia popular 
Durante as décadas de 1930 e 1940, os nacionalistas Afrikaners construíram uma " comunidade imaginada " do Afrikaner com mapas e narrativas de seu passado heróico, propósito moral e um lugar entre outras nações. Essas ideias foram disseminadas por meio da nova mídia impressa Afrikaner emergente, como o jornal nacionalista cristão Koers (Direction) e revistas mais popularizadas como Inspan e Huisgenoot, bem como livros publicados pela editora Burger Boekhandel e os jornais Die Burger, Transvaler e Volksblad. O uso do afrikaans em vez do holandês foi promovido agressivamente ao longo da década de 1920, especialmente nas escolas brancas. A Bíblia foi traduzida para o Afrikaans por J.D.duToit, E.E. van Rooyen, J.D.Kestell, H.C.M. ourie e BB Keet em 1933.

Subida ao poder 
A oposição sul-africana durante a 2ª guerra mundial e  ao envolvimento do país na guerra contra a Alemanha nazista levou à ascensão do Partido Nacional ao poder em 1948 eleições e a implementação da política de apartheid no país culminando finalmente na mobilização nacionalista Afrikaner em 1961, quando o país renunciou à Comunidade Britânica e se tornou uma república. O governo do Partido Nacional implementou, ao lado do apartheid, um programa de conservadorismo social. A pornografia, o jogo e outros vícios semelhantes foram proibidos por serem considerados elementos contrários ao "modo de vida Afrikaner". A título de ilustração, de acordo com seus valores calvinísticos, o adultério e a tentativa de adultério também foram proibidos (pela Lei de Alteração da Imoralidade, Lei Nº 23 de 1957).

Conflitos emergentes 
Durante a década de 1960, surgiu uma divisão entre o eleitorado Afrikaner sobre a questão de como preservar uma identidade distinta em uma sociedade multiétnica: uma facção insistia em preservar a identidade nacional por meio de isolamento estrito, enquanto outras pensavam que tais barreiras deveriam ser relaxadas. Provas disso se manifestaram na década de 1970 a eleição como grupo radical dissidente do Partido Nacional, o Partido Herstigte Nasionale, obteve 3,59% dos votos, em comparação com os 54,86% do Partido Nacional. O abismo aumentou ainda mais durante a década de 1980, em parte devido à pressão internacional contra o apartheid.

Uma organização nacionalista Afrikaner notável foi a Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), um grupo político e ex-paramilitar. O grupo teve o apoio de cerca de 5 a 7% por cento dos sul-africanos brancos em 1988. A organização foi perdendo força em razão de escândalos pessoais e militantes no final dos anos 1980 e no início dos anos 1990, o que levou a uma diminuição do apoio. Esta organização, no entanto, nunca angariou apoio substancial de Afrikaner e esse apoio substancial foi retido pelo Partido Nacional até a sua dissolução.

Na década de 1990, o Partido Nacional reconheceu o fracasso de seu projeto étnico e, sob a liderança de F. W. De Klerk, desmontou o sistema político estabelecido a partir de 1948. Após o apartheid, o nacionalismo afrikaner perdeu a maior parte de seu apoio.

Depois do apartheid 

Embora tenha quase desaparecido da mídia, o nacionalismo Afrikaner é mantido vivo por meio de iniciativas políticas como a Cibernética República da Nação Boer ,  que afirma ser "a única tribo indígena branca na África do Sul" e tentou apelar ao Grupo de Trabalho da ONU sobre Populações Indígenas pela proteção dos direitos culturais, lingüísticos e religiosos das pessoas ao redor do mundo. Além disso, alguns partidos políticos marginais de direita, como o Partido Herstigte Nasionale, ainda declaram que seu objetivo é a "promoção desavergonhada do nacionalismo Afrikaner".

O Front National (África do Sul) ; um partido político na África do Sul também surgiu nos anos pós-apartheid, promovendo o nacionalismo afrikaner. O partido está ligado ao South Africa Today, um meio de comunicação que informa sobre ataques a fazendas sul-africanas e outras questões que afetam os sul-africanos brancos.

A tradição da educação nacional-cristã é continuada pelo Movimento para a Educação Nacional-Cristã () que educa os jovens sobre o volk (povo) Boere-Afrikaner na tradição calvinista Afrikaner, cultura e história Boer, bem como na língua Afrikaans.

O Afrikaner Weerstandsbeweging (movimento de resistência africâner) tem estado inativo na África do Sul desde o fim do apartheid, embora em 2008 a organização tenha sido reativada e esteja buscando ativamente um estado separatista Afrikaner na África do Sul. Em 3 de abril de 2010, Eugene Terre'Blanche, líder do AWB, foi assassinado em sua fazenda.

Os Suidlanders são um grupo africânder de sobrevivência.

Referências 

 
Política e raça
História da África do Sul
Política da África do Sul